Osoby o tym nazwisku:
 Jadwiga Wilska-Jeszka – polska chemiczka
 Tapio Wilska – fiński muzyk, wokalista i autor tekstów, multiinstrumentalista
 Teresa Wilska – polska harcerka, powstaniec warszawski